Mario Santiago puede referirse a:

 Mario Santiago Papasquiaro, poeta mexicano fundador del infrarrealismo;
 Mario Santiago, boxeador puertorriqueño.